Mužská dvouhra I. ČLTK Prague Open 2021 probíhala v první polovině května 2021. Do singlové soutěže pražského tenisového turnaje hraného na štvanické antuce nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl Švýcar Stan Wawrinka, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal 24letý Nizozemec Tallon Griekspoor, jenž ve finále za 2.08 hodiny zdolal německého hráče Oscara Otteho po třísetovém průběhu 5–7, 6–4 a 6–4. V závěrečné sadě otočil sérií čtyř gamů nepříznivý vývoj her ze stavu 2–4. Na okruhu ATP Challenger Tour si tak připsal třetí singlový titul a první v probíhající sezóně. Navázal na finálovou účast z pražského challengeru RPM Open 2020. Bodový zisk jej v následném vydání žebříčku ATP posunul na nové kariérní maximum, 130. místo.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

I. ČLTK Prague Open 2021